Шадриха — топоним в России:
 Шадриха (приток Берди) — река в Новосибирской области.
 Шадриха (приток Оби) — река в Алтайском крае.
 Шадриха — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Шадриха — посёлок в составе города Первоуральск Свердловской области.
 Шадриха — деревня в Порецком районе Чувашии.